Лангурла́, Ланґурла () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 60 км на захід від Ренна, 37 км на південний схід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2016 року Лангурла, Колліне, Ле-Гуре, Плессала, Сен-Жиль-дю-Мене, Сен-Гуено i Сен-Жакю-дю-Мене було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Мене.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 243 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 508,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Лангурла на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Лангурла на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор